Allendale bezeichnet mehrere Orte

in Australien:
 Allendale (Victoria)

in England:
 Allendale (England)

in Kanada:
 Allendale (Edmonton), Stadtteil von Edmonton, Alberta

in Neuseeland:
 Allendale (Neuseeland)

in den Vereinigten Staaten:
 Allendale (Arkansas), im Monroe County
 Allendale (Florida), im Hillsborough County
 Allendale (Gwinnett County, Georgia)
 Allendale (Muscogee County, Georgia)
 Allendale (Idaho), im Canyon County
 Allendale (Illinois), im Wabash County
 Allendale (Indiana), im Vigo County
 Allendale (Alameda County, Kalifornien)
 Allendale (Solano County, Kalifornien)
 Allendale (Kentucky), im Green County
 Allendale (Vernon Parish, Louisiana)
 Allendale (West Baton Rouge Parish, Louisiana)
 Allendale (Clare County, Michigan)
 Allendale (Ottawa County, Michigan)
 Allendale (Mississippi), im Lowndes County – nicht mehr existent
 Allendale (Missouri), im Worth County
 Allendale (Montana), im Silver Bow County – nicht mehr existent
 Allendale (New Jersey), im Bergen County
 Allendale (New York), im Jefferson County
 Allendale (North Carolina), im Cleveland County
 Allendale (Cambria County, Pennsylvania)
 Allendale (Cumberland County, Pennsylvania)
 Allendale (Rhode Island), im Providence County
 Allendale (South Carolina), im Allendale County
 Allendale (Harris County, Texas)
 Allendale (Montgomery County, Texas)
 Allendale (Wichita County, Texas)
 Allendale (West Virginia), im Marshall County
 Allendale (Wyoming), im Natrona County
 Allendale Acres, im Hillsborough County, Florida
 Allendale Estates, im Harford County, Maryland
 Allendale Heights, im Clayton County, Georgia
 Allendale Manor, im Pulaski County, Arkansas
 Allendale Meadows Mobile Park, im Ottawa County, Michigan
 Allendale County, Verwaltungseinheit in South Carolina

Sonstiges:
 Allendale ist auch der Name von einigen Intel Core 2 Hauptprozessoren (CPU).

im NRHP gelistete Objekte:
 Allendale Chert Quarries Archeological District, in Martin, South Carolina, ID-Nr. 85002699
 Allendale County Courthouse, in Allendale, South Carolina, ID-Nr. 06000580
 Allendale Mill, in North Providence, Rhode Island, ID-Nr. 73000063
 Allendale Plantation Historic District, in Port Allen, Louisiana, ID-Nr. 96001263

Siehe auch:
 Allendale Township
 Allandale